Tséten Shabdrung , Xunhua,  - 1985) Il est le 5e (ou 6e) Tséten Shabdrung Rinpoché.

Dans les années 1980, Tséten Shabdrung est un des chercheurs de l'Amdo, avec Muge Samten à avoir travaillé de façon importante pour tenter de faire revivre ce qui avait été détruit au cours des vingt années précédentes et sous la révolution culturelle.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en mai 1910
Naissance en Amdo
Tibétologue tibétain
Geshé
Rinpoché
Écrivain tibétain
Traducteur depuis le tibétain vers le chinois
Traducteur depuis le chinois vers le tibétain
Décès en 1985